

Persone 
 Maria Diomira del Verbo Incarnato – religiosa italiana

Altro 
 Famiglia religiosa del Verbo Incarnato – congregazione religiosa
 Ordine del Verbo Incarnato e del Santissimo Sacramento – ordine religiosa
 Religiose del Verbo Incarnato – istituto religioso
 Suore di Carità del Verbo Incarnato, di Houston – istituto religioso 
 Suore di Carità del Verbo Incarnato, di San Antonio – istituto religioso 
 Suore missionarie francescane del Verbo Incarnato – istituto religioso